Ме́лнупе () — потамоним в Латвии:
 Мелнупе — приток Вирги;
 Мелнупе — приток Мустйыги;
 Мелнупе — приток Абавы;
 Мелнупе — приток Салацы;
 Мелнупе — приток Дзирнупе.